Элстоб () — английская фамилия.

Известные носители 
 Элстоб, Джон — французский игрок в сквош, чемпион Франции (1988—1992, 1994).
  (1915—2002) — британский военный и писатель, международный секретарь (1974—1981) и вице-президент (с 1982) ПЕН-клуба.
  (род. 1924) — австралийский политик, член Сената (1978—1987).
  (1888—1918) — британский военный, участник Первой мировой войны, кавалер Креста Виктории за действия в Весеннем наступлении (1918).
  (1673/1674—1715) — англиканский священник и исследователь англосаксов, брат Элизабет Элстоб.
  (1683—1756/1758) — британская учёная, исследователь англосаксов.